Это — список наиболее ярких звёзд созвездия Октанта, звёзды отсортированы по видимой звездной величине. Октант является околополюсным созвездием южного полушария, в нём находится в настоящее время и сам южный полюс мира.

Ссылки 
 
 
 

Октант (созвездие)
Октант